Oksid sumpora se može odnositi na više tipova jedinjenja koja sadrže sumpor i kiseonik, kao što su -{SO, SO2, SO3, S7O2, S6O2, S2O2,}- etc.

 Niži sumporni oksidi (-{SnO, S7O2}- i -{S6O2}-)
 Sumpor monoksid (-{SO}-)
 Sumpor dioksid (-{SO2}-)
 Sumpor trioksid (-{SO3}-)
 Viši sumporni oksidi (-{SO3+x}- gde je 0<x≤1) 
 Disumpor monoksid (-{S2O}-)
 Disumpor dioksid (-{S2O2}-)